Caroline Ouellette (1979-) est une joueuse canadienne de hockey sur glace ;
Fernand Ouellette (1930-) est un poète, romancier et essayiste canadien ;
Francine Ouellette (1947-) est une romancière canadienne ;
Gabriel-Pierre Ouellette (1940-), professeur et écrivain québécois ;
Guy Ouellette (1951-), homme politique et un policier canadien ;
Joseph Ouellette (1908-19??), fermier, homme d'affaires et homme politique canadien ;
Madeleine Ouellette-Michalska (1930-) est une écrivaine canadienne ;
Michel Ouellette (1961-) est un dramaturge canadien ;
Rose Ouellette (1903-1996), comédienne, humoriste et directrice de théâtre canadienne.

 , astéroïde nommé d'après John A. Ouellette

Voir aussi 
 Ouellet

Patronyme canadien
Patronyme français